Donbass  steht für:

 Donbass, Steinkohle- und Industriegebiet beiderseits der russisch-ukrainischen Grenze, siehe Donezbecken
 Donbass (Film), Film von Sergei Loznitsa (2018)
 (19916) Donbass, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 HK Donbass